Фамилија Франко има више значења:

 Фамилија Франко, Колонија Виљареал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Франко, Колонија Олачеа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику